Ceylon  o Sri Lanka, estat insular al sud-est de l'Índia i banyat per les aigües de l'oceà Índic
 Ceylon (llenguatge de programació), llenguatge de programació desenvolupat per Red Hat i publicat el 2011
 Ceylon (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Colònia britànica de Ceylon, domini britànic sobre l'illa de Sri Lanka desenvolupat entre 1795 i 1948